Жіночий турнір з бадмінтону в парному розряді на Літніх Олімпійських іграх 2016 року пройшов з 11 по 19 серпня в Ріосентро.

Призери

Сіяні пари 
Чотири пари були сіяні на турнірі.

Змагання

Груповий етап

Група A

Група B

Група C

Група D

Плей-оф

Примітки

Джерела 
 Змагання на офіційному сайті Олімпіади 

2016 у бадмінтоні